Andrés Álvarez-Calderón y Olaechea (Ica, -1878), conde de Álvarez-Calderón, fue un político peruano nombrado noble por el rey de Italia.

Biografía 
Fue hijo de José María Benito Álvarez-Calderón y Ramírez de Segura y de María Manuela de Olaechea y Arnao. Se casó con Agustina Flores-Chinarro y Guerrero, con quien tuvo los siguientes seis hijos:
 Eloisa Álvarez-Calderón y Flores-Chinarro
 María Luz Álvarez-Calderón y Flores-Chinarro
 Hortensia Álvarez-Calderón y Flores-Chinarro
 Eliseo Abelardo Álvarez-Calderón y Flores-Chinarro
 Emiliano Ricardo Álvarez-Calderón y Flores-Chinarro marqués de Casa Calderón
 José Ezequiel Álvarez-Calderón y Flores-Chinarro

Recibió el título de conde de parte del rey Víctor Manuel II.

Fue elegido diputado por la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica para el Congreso Ordinario de 1860 que estuvo en mandato hasta 1863 y fue elegido como Senador por Huancavelica en 1864.

En 1869 fue nombrado Encargado de Negocios del Perú en Italia en el gobierno del presidente José Balta.

En enero de 1875 fue designado como Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario de Guatemala en Italia.

Falleció en 1878 y fue enterrado en el mausoleo de la familia Álvarez-Calderón el Cementerio Presbítero Matías Maestro.

Reconocimientos 
 Gran Oficial de la Real Orden de la Corona de Italia (1872)

Genealogía

Referencias 

Iqueños
Embajadores de Perú en Italia
Condes de Italia
Sepultados en el Cementerio Presbítero Maestro
Diputados por Huancavelica
Diputados de Perú 1860-1863
Senadores de Perú 1864-1865
A